El apellido Mejía hace referencia a varios artículos:

Artículos
Mejía (apellido)

Lugares

Cantón Mejía, Ecuador.
Distrito de Mejía, Perú.
Municipio Mejía, Venezuela .